

Geografia 
 Thurmond – comune nello Stato della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America

Persone 
 Aretha Thurmond – discobola statunitense
 Nate Thurmond – cestista statunitense
 Strom Thurmond – politico statunitense
 Walter Thurmond – giocatore statunitense di football americano